Кислий Георгій Миколайович (1925—1997) — український радянський архітектор.
 Кислий Микола Іванович — український архітектор, заслужений архітектор України.
 Кислий Павло Олександрович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кислий Павло Степанович (* 1933) — доктор технічних наук, професор, академік НАН України, заслужений діяч науки і техніки України.
 Кислий Порфирій Григорович (1874—1960) — генерал-майор, український військовик, учасник Першої світової війни та Білого руху.
 Кислий Федір Степанович (1935—1998) — український науковець, літературознавець, прозаїк.

 Кисла Ангеліна — українська гімнастка.

Українські прізвища